Municipio de Walton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walton (condado de Harvey, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Harvey.
 Municipio de Walton (condado de Labette, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Labette.
 Municipio de Walton (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Walton (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Walton (condado de Washington, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Washington.